Ferenc Szabó (1902–1969) – węgierski kompozytor
 Ferenc Szabó (1921–2009) – węgierski piłkarz
 Ferenc Szabó (ur. 1948) – węgierski judoka, olimpijczyk